Anaiyur puede referirse a:

 Anaiyur (Madurai), ciudad de la India en el distrito de Madurai, estado de Tamil Nadu. 
 Anaiyur (Virudhunagar), ciudad de la India en el distrito de Virudhunagar, estado de Tamil Nadu.